Ukrainka – członkini narodu ukraińskiego
 Ukrainka – miasto na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim
 Ukrainka – wieś w Rosji, w obwodzie amurskim
 Ukrainka – rosyjska baza lotnicza
 Łesia Ukrainka – ukraińska poetka, pisarka i krytyk literacki
 Ukrajinka – miasto na Ukrainie, w obwodzie kijowskim
 Ukrajinka – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim
 Ukrajinka – wieś na Ukrainie, w rejonie witowskim obwodu mikołajowskiego
 Ukrajinka – wieś na Ukrainie, w rejonie berezańskim obwodu mikołajowskiego
 Ukrajinka – przystanek kolejowy na Ukrainie, w Dębinach, w rejonie ostrogskim obwodu rówieńskiego

Zobacz też